A – pierwsza litera alfabetu polskiego i łacińskiego.

A 
 A – oznaczenie jednostki fizycznej amper
 jednostka natężenia prądu elektrycznego zalegalizowana w układzie SI i MKSA
 jednostka siły magnetomotorycznej i napięcia
magnetycznego, jednostka pochodna w układzie SI
 A, ang. absolute temperature – temperatura absolutna
 A – liczba masowa
 A – oznaczenie adeniny
 A – oznaczenie adenozyny także w kodzie genetycznym
 A – oznaczenie adrenaliny
 witamina A
 A – cyfra symbolizująca w układzie szesnastkowym i innych o podstawie większej od 10 decymalną wartość 10
 A – nazwa dźwięku muzycznego, szóstego stopnia gamy C-dur
 A – oznaczenie akumulatora w asemblerze kilku mikroprocesorów (np. MOS 6502)
 A – ocena w szkolnictwie amerykańskim, odpowiednik polskiego celującego
 A – w międzynarodowym kodzie samochodowym: oznaczenie Austrii

 broń atomowa – grupa broni masowej zagłady z szeregu ABC (Atomowa, Biologiczna, Chemiczna)
 A łącznie z liczbą tworzy oznaczenie autostrady w wielu krajach
 A – angielski zespół rocka alternatywnego
 A – album Jethro Tull
 A – album Ascetoholix
 A – imię męskie
 A – singel Ayumi Hamasaki
 A – singel zespołu Big Bang
 A – singel zespołu A
 A w okręgu – symbol anarchii
 A-, A+ – grupa krwi

a 
 a – zwyczajowe oznaczenie wielkości fizycznej przyspieszenia liniowego (łac. accelerare, przyspieszać)
 a – symbol ara, jednostki pola powierzchni
 a – skrót przedrostka atto w układzie SI odpowiadającego mnożnikowi 10−18
 a (fr. avancez, posuwać) na zegarkach oznacza: przesuń do przodu
  – symbol IPA samogłoski
 przedrostek a- oznacza przeciwieństwo
 a – tytuł albumu grupy Mazzoll & Arhythmic Perfection
 a, łac. aqua – woda
 a, fr. accepté – akceptowano, przyjęto
 a, łac. anno, anno, annus – rok, roku, w roku
 a, niem. aussen – zewnętrzny
 a – mezon
 a – album Mazzoll & Arhythmic Perfection

a. 
 a., łac. ana partes aequales – w równych częściach, po równych częściach, po równej ilości
 a., łac. alias – inaczej

Inne 
 @

Zobacz też 
 skrót jednoliterowy